Schöntalbach ist ein Gewässername:

 Schöntalbach oder Schönthalbach, rechter Hauptstrang-Oberlauf des Augstbachs (zur Dünnern) bis Langenbruck, Bezirk Waldenburg, Kanton Basel-Landschaft
 Schöntalbach (Frickentalbach) oder Paradiesgraben, linker Zufluss des Frickentalbachs (zum Vorbach, zur Tauber bei Weikersheim) bei Niederstetten, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Schöntalbach (Jasnitzbach), linker Zufluss des Jasnitzbachs (zur Mürz) vor Jasnitz, Stadt Kindberg, Steiermark
 Schöntalbach (Main), linker Zufluss des Mains bei Reundorf, Stadt Lichtenfels, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Schöntalbach (Wimmerbach), rechter Zufluss des Wimmerbachs (zum Gerlosbach) von den Brunellköpfen im Gemeindegebiet von Gerlos, Tirol

Siehe auch:
 Schöntaler Bach